Augustyn Piecha
 Barbara Piecha
 Bolesław Piecha
 Edyta Piecha
 Henryk Piecha
 Michał Piecha
 Piotr Piecha
 Wilhelm Piecha

Polskie nazwiska